Kelp steht für:
 große Seetange, siehe Tangwald
 Asche aus Seetang, siehe Braunalgen#Verwendung

Kelp ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Ludwig Anton Kelp (1809–1891), deutscher Arzt und Psychiater
 Günter Zamp Kelp (* 1941), österreichischer Architekt und Universitätsprofessor i. R.
 Justus Kelp (1650–1720), deutscher Germanist und Gelehrter
 Martin Kelp (1659–1694), evangelischer Theologe, Historiker und Pädagoge

Sonstiges:
 Kelp Bank, Untiefe vor der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Kelp Bay, Bucht an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Kelp Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik 

Siehe auch:
 Kelper